Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres A et Q.

Codes 
 .aq, Antarctique (domaine national de premier niveau)
 AQ, Antarctique (ISO 3166-1 alpha-2)
 AQ, Samoa américaines (FIPS 10-4)
 AQ, L'Aquila (plaques d'immatriculation italiennes)
 AQ, Aloha Airlines (code AITA)

Sigles et abréviations 
 AQ, Al-Qaïda
 AQ, Alliance Québec, groupe de défense des anglophones de la province de Québec
 AQ, AdventureQuest
 AQ, Assurance Qualité
 AQ, Anomalie Qualité
 AQ, AQ 20 et 40(Ahn'Quiraj 20 et 40) dans World of Warcraft

Chimie 
(aq), dans une  équation de réaction chimique, désigne que l'entité chimique considérée est dissoute dans un solvant aqueux, à savoir l'eau, qui n'est cependant ni un réactif, ni un produit.

Exemple :

Divers 

 Aq, digramme de l'alphabet latin

Code